Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 по 18 декабря 2007 года в Бад-Тёльце (Германия) и Риге (Латвия). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2009 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2009 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — все из Европы. Сборные Литвы и Венгрии пришли из второго дивизиона, сборные Германии и Белоруссии пришли из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года.
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовало 4 главных и 7 линейных судей.
 Данные взяты из протоколов хоккейных матчей

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года

Главные судьи
  Вики Трилар
  Трэвис Смит
  Юрай Конц
  Фредерик Бачелет

Линейные судьи
  Миклош Хасонитш
  Марио Линнек
  Матьяс Хрибар
  Вит Ледерер
  Сирко Шульц
  Даниэль Вирт
  Дамьен Блиек

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года

Главные судьи
  Уве Лютке
  Алекси Рантала
  Александр Антропов
  Асгер Крог

Линейные судьи
  Юрис Балодис
  Юсси Терхо
  Иржи Гебауэр
  Юп Лермакерс
  Андреа Мошен
  Алексей Шемякин
  Андрей Корсакс

Группа А

Таблица 

Время местное (UTC+1).

Группа В

Таблица 

Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

2007 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
П
М2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Хоккей
Хоккей